Вади́м Рома́нов: Романов, Вадим Владимирович (1841—1890) — российский писатель.
 Романов, Вадим Гаврилович (1900—1964) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Романов, Вадим Юрьевич (род. 1978) — российский футболист, тренер.